Mount Dandenong kan syfta på följande platser:

Australien 

 Mount Dandenong (del av en befolkad plats), Victoria, Yarra Ranges, 
 Mount Dandenong (berg), Victoria, Yarra Ranges, 

Robotskapade Australienförgreningar